Кубок обладателей кубков КАФ 1980 — 6-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 28 африканских стран. Победителем стал заирский клуб ТП Мазембе.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

Первый матч состоялся 25 ноября, ответный — 7 декабря 1980 года.

|}

Чемпион

Ссылки 

 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1980 на сайте RSSSF

Примечания 

1980
Футбол в Африке в 1980 году